Akeem Davis-Gaither – giocatore di football americano statunitense
 Daniele Gaither – attrice statunitense
 Katryna Gaither – ex cestista statunitense
 Omar Gaither – giocatore di football americano statunitense
 Tynia Gaither – velocista bahamense
 William Gaither Crudup – attore statunitense